Суперкубок России по футболу 2005 прошёл 6 марта 2005 года на московском стадионе «Локомотив». В матче встретились чемпион России 2004 московский Локомотив и обладатель Кубка России сезона 2003/04 грозненский «Терек».

Подробности

Ссылки 
 Протокол матча

Суперкубок России по футболу
Футбол в России в 2005 году
Матчи ФК «Локомотив» Москва
Матчи ФК «Терек»
Футбольные соревнования в Москве
События 6 марта
Март 2005 года
2005 год в Москве